Närsen kan syfta på: 
 Närsen, Vansbro kommun, en by vid sjön Närsen i Nås socken, 
Närsen kan också syfta på följande insjöar: 
 Närsen (Floda socken, Dalarna), en sjö i Gagnefs kommun, Dalarna,  (2,71 km²)
 Närsen (Nås socken, Dalarna), en sjö i Vansbro kommun, Dalarna,  (9,83 km²)
 Närsen, Vansbro kommun, ligger vid denna sjö,

Se även
 Närsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn